Дмитре́нко — украинская фамилия.

Фамилия

А 
 Димитренко, Александр Викторович (род. 1982) — немецкий боксёр-тяжеловес из Украины.
 
 Дмитренко, Анатолий Фёдорович (1933—2022) — советский и российский искусствовед.
 Дмитренко, Анна Борисовна (род. 1960) — советская фехтовальщица.

В 
 Дмитренко, Валентин Иванович (род. 1951) — советский метатель молота.
 Дмитренко, Виктор Николаевич (род. 1991) — российский и казахстанский футболист.
 Дмитренко, Виталий Николаевич (1951—2014) — советский и украинский футболист.
 Дмитренко, Владимир Викторович (род. 1953) — историк, журналист, писатель, эксперт по вопросам анализа военной, политической и экономической информации.
 Дмитренко, Владислав Николаевич (род. 2000) — украинский футболист.

Г, Д 
 Дмитренко, Григорий Николаевич (род. 1945) — советский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Дмитренко, Дмитрий Михайлович (род. 1973) — украинский фигурист.

Е 
 Дмитренко, Екатерина Николаевна (род. 1990) — российская футболистка.
 Дмитренко, Елена Борисовна (род. 1965) — украинский государственный и политический деятель.

И, К 
 Дмитренко, Игорь Михайлович (1928—2009) — советский и украинский физик, академик НАН Украины.
 Дмитренко, Ирина Алексеевна (род. 1967) — художница, издатель рукописных книг.
 Дмитренко, Кристина Романовна (род. 1999) — украинская биатлонистка.

Л 
 
 Дмитренко, Любомир Иванович (род. 1942) — советский и украинский художник.
 Дмитренко, Людмила Васильевна (1932—2021) — советская и российская переводчица французской литературы, поэтесса.

О 
 
 Дмитренко, Ольга Яковлевна (1931—2010) — Герой Социалистического Труда, свинарка колхоза.

Р, С 
 Дмитренко, Руслан Григорьевич (род. 1986) — украинский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Дмитренко, Сергей Фёдорович (род. 1953) — советский и российский историк русской литературы и культуры, прозаик.

Ю 
 Дмитренко, Юрий Мелетьевич (1858—1918) — русский архитектор, епархиальный архитектор, архитектор Института благородных девиц.

См. также